Chan může být:

v čínské historii
 Chanové, dominantní etnikum v Číně
 Chan-šu, Dějiny dynastie Chan, jsou oficiální dějiny čínské říše (Západní) Chan
 malý stát ve střední Číně 403 – 230 př. n. l.
 Dynastie Chan, čínská dynastie v letech 206 př. n. l. – 220 n. l
 Pozdní Chan, více významů, rozcestník
 Říše Chan,
 Říše Chan (1360–1364), povstalecký stát v Číně
 Východní Chan, čínský panovnický rod v letech 25–220
 Západní Chan, dynastie císařů vládnoucí Číně v období let 202 př. n. l. až 9 n. l

místní název
 Divadlo Chan v Jeruzalémě
 Chan-čcheng, městský okres v prefektuře Wej-nan v provincii Šen-si
 Chan-čung. městská prefektura v Čínské lidové republice, provincie Šen-si
 Chan Chan, archeologická lokalita v Peru
 Chan-jang, více významů
 Chan-tan, městská prefektura v Čínské lidové republice, provincie Che-pej
 Chan Tengri, nejvyšší hora Kazachstánu a druhý nejvyšší vrchol pohoří Ťan-šan
 Chan-ťiang, řeka v provincii Šen-si
 Chan (komuna) – komuna na severovýchodě Kambodže

 jméno
 Chan (příjmení), čínské příjmení

 podobná jména
 Chana Senešová (1921–1944), židovská básnířka, sionistka a účastnice protinacistického odboje

Externí odkazy